Boli puede referirse a:

Apócope de bolígrafo;
Boli, nombre regional para el postre llamado también congelada o agüita;
Boli o bole, plato de banana de Nigeria.